PVT:
 Pvt — позначення приватної компанії з обмеженою відповідальністю у Великій Британії.
 Тренд ціни і обсягу (PVT від ) — технічний індикатор.
 Акронім Pressure (тиск), Volume (об’єм), Temperature (температура). Див. Напр .: Фізико-хімічні властивості пластових флюїдів.
 Pvt. — скорочене позначення звання Рядовий, (англ. Private, абревіатура PVT).
 Бомба PVT — пристрій для дослідження фазової рівноваги рідина-газ складних газонафтових і газоконденсатних вуглеводневих систем.